Colin Calderwood (1965-), footballeur écossais ;
 Dana Calderwood, réalisateur et producteur américain ;
 David Calderwood (1575-1650), historien et théologien écossais ;
 Jimmy Calderwood (1955-), footballeur écossais ;
 Joanne Calderwood (1986-), pratiquante de MMA écossaise ;
 Thomas Calderwood Stephenson (1876-1948), ornithologue américain.